Ломи́дзе (; от  — «лев») — грузинская фамилия.

Известные носители
 Ломидзе, Антонина Васильевна (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ломидзе, Борис Ермолаевич (1909— ?) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Ломидзе, Григорий Захарович (1903—1962) — советский актёр драматического театра, режиссёр мультипликационных и игровых фильмов.
 Ломидзе, Лаша:
  (род. 1991) — российский дзюдоист, серебряный медалист чемпионата России в лёгком весе (2016, 2019).
  (род. 1992) — грузинский регбист, чемпион Европы (2018), участник Кубков мира (2015, 2019).
  (род. 2000) — грузинский регбист, игрок чемпионата Грузии в составе клуба «Айя».
 Ломидзе, Леван (род. 1964) — советский, грузинский и российский автор песен, гитарист, основатель и лидер группы Blues Cousins.
 Ломидзе, Шалва Николаевич (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ломидзе, Шота Григорьевич (1936—1993) — советский борец вольного стиля.